The Washing Machine est un groupe de rock français.
 The Washing Machine est un film de Ruggero Deodato.

Voir aussi
 Washing Machine est un album du groupe Sonic Youth.